Ungarvorstadt ist der Name folgender Ortsteile:

 Ungarvorstadt (Fürstenfeld), östliche Vorstadt der Stadt Fürstenfeld, Steiermark
 Ungarvorstadt (Hartberg), östliche Vorstadt der Stadt Hartberg, Steiermark

Siehe auch:
 Ungarnviertel
 Ungarviertel